Ла Хосефина има више значења:

 Ла Хосефина (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Хосефина (Апан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Хосефина (Истлан де Хуарез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Хосефина (Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Хосефина (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Хосефина (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Хосефина (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Хосефина (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику